Список країн за видобутком залізної руди оснований на даних Геологічної служби США.

Джерела 
 USGS 2021
 USGS 2010
 USGS 2009
 USGS 2008

Див. також 
 Залізна руда
 Залізорудна промисловість
 Чавун
 Доменна піч

Залізна руда
Залізорудна промисловість